Thoroughbred bezeichnet:

 Englisches Vollblut, Pferderasse
 Thoroughbred Coach Builders, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 The Thoroughbred (1916), US-amerikanischer Stummfilm von Charles Bartlett
 The Thoroughbred (1928), britischer Stummfilm von Sidney Morgan
 Thoroughbred (1974), Dokumentarkurzfilm von Pen Densham und John Watson

Siehe auch: